50 m stylem motylkowym mężczyzn – jedna z konkurencji, które odbyły się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu na krótkim basenie 2016. Eliminacje i półfinały miały miejsce 9 grudnia, a finał 10 grudnia.

Tytuł mistrza świata obronił Chad le Clos, reprezentujący Południową Afrykę (21,98). Srebrny medal wywalczył Amerykanin Tom Shields, który uzyskał czas 22,40 i o 0,07 s wyprzedził Australijczyka Davida Morgana.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się o 10:01 czasu lokalnego.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się o 19:02 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się o 19:10 czasu lokalnego

Przypisy 

M